Анато́лий Васи́льевич Ме́льников:* Мельников, Анатолий Васильевич (1942—2013) — советский полярник, участник нескольких известных полярных экспедиций, маршрутный радист.
 Мельников, Анатолий Васильевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Анатолий Васильевич (1922—2001) — Герой Советского Союза.